Johan Falkesäter född 21 januari 1989, är en svensk fotbollsspelare. Han spelar för närvarande i Helsingborgs IF, dit han kom från moderklubben Höllvikens GIF som sextonåring, 2005.

Källor 

Födda 1989
Svenska fotbollsspelare
Män
Spelare i Helsingborgs IF
Levande personer